Die A Lyga 1995/96 war die 6. Spielzeit der höchsten litauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 15. Juli 1995 und endete am 16. Juni 1996.

Titelverteidiger war Inkaras-Grifas Kaunas.

Modus 
Im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit wurde die Saison in einem zweistufigen Format durchgeführt. In der Vorrunde trat jede Mannschaft einmal gegen jedes andere Team an.

Danach spielten die ersten acht Teams in einer Doppelrunde um die Meisterschaft, die letzten sieben Klubs gegen den Abstieg. Die aus der Vorrunde erzielten Punkte wurden halbiert und hinzugerechnet.

Vereine 

 Banga Gargždai
 FBK Kaunas
 Inkaras-Grifas Kaunas
 JR Klaipėda
 Aras Klaipėda
 Ekranas Panevėžys
 Kareda Sakalas Šiauliai
 FK Tauras Tauragė
 FK Mastis Telšiai
 FK Mūša Ukmergė
 Alsa-Panerys Vilnius
 Lomotyvas Vilnius
 FK Panerys Vilnius
 FK Žalgiris Vilnius
 FK Zalgiris-2 Vilnius

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Relegation 

|}

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1995/96